Pianezzesi – abitanti di Pianezza
Pianezzesi – abitanti di Pianezze